Die Ehrendivision 1955/56 war die 42. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Spora Luxemburg gewann überraschend die Meisterschaft. Das Team war in der letzten Saison noch zweitklassig. Zum ersten Mal in der Fussballgeschichte Luxemburgs wurde ein Aufsteiger auf Anhieb Meister. Für Spora war es der neunte Meistertitel und zugleich der erste Teilnehmer Luxemburgs an einem europäischen Wettbewerb. Titelverteidiger Stade Düdelingen wurde mit einem Punkt Rückstand Vizemeister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1956
Fußballsaison 1955/56